Ранчо Норијега има више значења:

 Ранчо Норијега (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Норијега (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Норијега, Виља Оренсе (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику